Jerjomenko (alternative Schreibweisen: Jeremenko, Eremenko) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Eremenko, ukrainisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Alexander Wladimirowitsch Jerjomenko (* 1980), russischer Eishockeytorwart
 Alexei Eremenko, Jr. (* 1983), finnisch-russischer Fußballspieler
 Andrei Iwanowitsch Jerjomenko (1892–1970), sowjetischer Marschall und Militärtheoretiker
 Dmitri Jerjomenko (* 1980), kasachischer Skilangläufer
 Jewgeni Sergejewitsch Jerjomenko (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Roman Eremenko (* 1987), finnisch-russischer Fußballspieler
 Sergei Alexandrowitsch Jerjomenko († 2016), russischer Kunstflieger
 Wiktor Walentinowitsch Jerjomenko (1932–2017), russisch-ukrainischer Physiker und Hochschullehrer